Brezina oder Březina ist der Name folgender Orte und Ortsteile:
 Brezina (Slowakei), Gemeinde in der Slowakei
 Březina u Křtin, Gemeinde im Okres Blansko, Tschechien 
 Březina u Tišnova, Gemeinde im Okres Brno - venkov, Tschechien 
 Březina u Jičína, Gemeinde im Okres Jičín, Tschechien 
 Březina u Deštné, Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec, Tschechien 
 Březina u Mnichova Hradiště, Gemeinde im Okres Mladá Boleslav, Tschechien 
 Březina u Rokycan, Gemeinde im Okres Rokycany, Tschechien 
 Březina u Jevíčka, Gemeinde im Okres Svitavy, Tschechien 
 Březina, Ortsteil von Hořepník, Okres Pelhřimov, Tschechien 
 Březina, Ortsteil von Luká, Okres Olomouc, Tschechien 
 Březina (Nové Sady), Ortsteil von Nové Sady, Okres Vyškov, Tschechien
 Březina, Ortsteil von Vlastějovice, Okres Kutná Hora, Tschechien
 Březina (Hradiště), Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, Okres Karlovy Vary, Tschechien 
 Truppenübungsplatz Březina, Okres Vyškov, Tschechien

Brezina oder Březina ist der Familienname folgender Personen:
 Aleš Březina (* 1965), tschechischer Komponist und Musikwissenschaftler
 Aristides Brezina (1848–1909), österreichischer Mineraloge 
 Cajetanus Březina von Birkenfeld (1709–1776), katholischer Priester, Abt des Klosters Osek
 Damian Brezina (* 1978), deutscher Fußballspieler

 Michal Březina (* 1990), tschechischer Eiskunstläufer
 Otokar Březina (1868–1929), tschechischer Dichter
 Robert Brezina (* 1974), deutsch-tschechischer Eishockeyspieler
 Thomas Brezina (* 1963), österreichischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Brzezina
 Bryshina